Préméditation – film del 1912 diretto da Louis Feuillade
 Préméditation – film del 1960 diretto da André Berthomieu
 Premeditation – film del 2004 diretto da Alberto Barboza